Abyss Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Abyss Lake (Alaska), See im Bundesstaat Alaska
 Abyss Lake (Colorado), See im Bundesstaat Colorado